Вирджи́ния Эли́за По (в девичестве Клемм; 15 августа 1822 — 30 января 1847) — жена Эдгара Аллана По. Вирджиния приходилась По двоюродной сестрой. Они поженились, когда ей исполнилось 13, а По — 26. В январе 1842 года Вирджиния заболела туберкулёзом, от которого и умерла 30 января 1847 года в семейном коттедже недалеко от Нью-Йорка.

Вместе с другими членами семьи, Вирджиния и Аллан проживали под одной крышей, хоть и с перерывами, несколько лет ещё до их свадьбы. Пара часто переезжала в связи со сменой мест работы По, которые включали Балтимор, Филадельфию и Нью-Йорк. Через несколько лет после их свадьбы По был вовлечён в крупный скандал, фигурантами которого также являлись Франсис Осгуд и Элизабет Эллет. Слухи о неверности мужа так сильно повлияли на Вирджинию, что на смертном одре она винила Эллет в своей гибели. Через некоторое время после её смерти тело Вирджинии По было погребено под той же надгробной плитой, что и тело её мужа, в Балтиморе, штат Мэриленд. Единственное существующее подлинное изображение жены писателя — акварельный портрет, написанный через несколько часов после её кончины.

После смерти жены Эдгар Аллан По чувствовал себя подавленным, начал злоупотреблять алкоголем. Считается, что борьба жены с болезнью и смертью повлияла на многие произведения писателя, как поэтические, так и прозаические, где в качестве главной героини появляется молодая умирающая женщина. Например: «Аннабель Ли», «Ворон», «Лигейя».

Биография

Детство и юность 
Вирджиния Элиза Клемм родилась 15 августа 1822 года и была названа в честь старшей сестры (малышка умерла всего за 10 дней до рождения Вирджинии). Её отец Вильям Клемм был торговцем в Балтиморе. Он женился на Марии По, матери Вирджинии, 12 июля 1817 года, после смерти его первой жены Гарриэт, двоюродной сестры Марии. У Клемма было пятеро детей от первого брака, в браке с Марией появились ещё трое. После его смерти в 1826 году семье осталось очень скромное состояние. Родственники также не оказывали финансовой помощи, так как изначально были против этого брака. Семейный бюджет составляли те деньги, что она могла заработать шитьем, а также пенсия её парализованной матери — 240 долларов в год.

Фамильное древо Эдгара и Вирджинии По

Ссылки 

 

Эдгар Аллан По
Умершие от туберкулёза